Girabola (2009) była 46. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Kenii. Nowym mistrzem Kenii został zespół Sofapaka Nairobi.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Kenyan Premier League

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Kenii
2009 w piłce nożnej
2009 w Afryce